TLU est un sigle, qui signifie ou désigne :

 Tallinna Ülikool, l’université de Tallinn en Estonie ;
 Transvaalse Landbou Unie, l'Union agricole du Transvaal en Afrique du Sud.